Михаил Стародубцев:
 Стародубцев, Михаил Яковлевич (1928—1994) — Герой Социалистического Труда.
 Стародубцев, Михаил (род. 1982) — эстонский футболист.